Dit is de wereldranglijst van juni 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 juni 2004.

Mannen 06